Miss Nikkey Brasil é um concurso de beleza feminino nacional realizado anualmente desde 2008, com o propósito de propagar e manter a imagem da cultura nipônica no Brasil. O certame é disputado apenas por um nicho particular da população brasileira, o de descendentes de japoneses. O Brasil é o país com a maior comunidade de japoneses e descendentes de japoneses fora do Japão no mundo, cerca de 1.5 milhões de pessoas, segundo censo de 2017. Nikkei (日系 ) é a denominação em língua japonesa para os descendentes de japoneses nascidos fora do Japão ou para japoneses que vivem no exterior. A atual detentora do título é a baiana Keiko Takaoka eleita em 16 de junho de 2022.

Vencedoras 
Todas as candidatas que alcançaram a vitória em seus respectivos anos:

Galeria das vencedoras

Títulos

Por Estado

Por Região

Ligações externas 
 Site
 Site Oficial

 Plataformas digitais
 Miss Nikkey Brasil no You Tube

 Miss Nikkey Brasil no Facebook

 Miss Nikkey Brasil no Instagram

Concursos de beleza do Brasil